De Bocht (Steenbergen), buurtschap in de gemeente Steenbergen
De Bocht, bijnaam voor Kasteel Dommelrode
De bocht, hoorspel uit 1960

Zie ook 
Bocht